Лайонел Вокер Бірч Мартін (,  - ) — англійський бізнесмен, який став співзасновником компанії Bamford & Martin, яка стала Aston Martin.

Раннє життя 
Він народився в Нансладроні в Сент-Еві біля Сент-Остелла в Корнуолі і був єдиною дитиною.  Його батьком був Едвард Мартін (народився в 1843 р.), власник «China Brothers China Clay Merchants» у Сент-Остелі, який проживав у Тревербині, а також володів порцеляновою фабрикою Lee Moor у Плімптоні. «Martin Brothers», засновані в 1837 році, стали частиною .

Його матір'ю була Елізабет Емілі Бірч (народилася в 1851 р. в Манчестері), яка також раніше була одружена з Вальтером Брейтуейтом, який помер, і вона походила з Салфорда, а її сім'я була заможними торговцями крейдою та вапном; її батьком був Вільям Сінглтон Береза, який заснував  Singleton Birch, яким пізніше керував його дядько Томас Бірч. Його батьки одружилися 26 квітня 1877 року в Ліллінгтоні, Уорікшир; він був охрещений 20 травня 1878 р. у церкві Ліллінгтона . Він виріс у Найтсбріджі.

У 1891 році він поїхав до коледжу Ітон. У 1897 році він поїхав до коледжу Брейсноуз, Оксфорд, де був членом Велосипедного клубу Оксфордського університету, а потім приєднався до клубу Bath Road. У 1900 році він відправився в зал Маркона, також відомий як Зал Чарслі, керований Чарльзом Ебді Марконом. Закінчив бакалаврат у 1902 році.

Кар'єра 
Через клуб «Bath Road» він познайомився з Монтегю Нейпіром, а в 1903 році вступив у партнерство з Napier для продажу автомобілів.

У 1909 році, не заплативши штрафу, йому заборонили два роки керувати автомобілем у Гілдфорді.  Він звернувся до Високого суду в січні 1910 р., але апеляцію не підтримав. Їхав на велосипеді, отримавши найшвидший рекорд від Единбурга до Йорка в 1911 р.

Астон Мартін 
Під час заборони водіння він подружився з іншим велосипедистом у клубі Bath Road, Робертом Бамфордом. У 1912 році вони почали продавати машини разом. Вони стали співзасновниками Bamford & Martin Limited в компанії Henniker Mews в Кенсінгтоні. Мартін брав участь у змаганнях Клубу мотоциклістів, у тому числі від Лондона до Единбурга. Їх перше оголошення було в новинах Bath Road News.

Їх перший прототип був зареєстрований у березні 1915 р. Для того, щоб забезпечити запам'ятовувальну назву автомобіля, пара згадала свої перегони на Астон-Хілл і назвала машину Aston-Martin; значок радіатора AM пішов на їхні машини.

За рахунок грошей Singleton Birch компанія Мартіна мала кошти для розширення свого бізнесу.

У листопаді 1925 року Bamford and Martin Ltd перейшли до системи примусової відповідальності, і Мартін більше не був директором компанії. У цей час Мартін працював на Singleton Birch. Після 1925 року він ніколи не володів автомобілем Aston Martin.

Особисте життя 
У 1909 році Мартін одружився з Крістін Мюррей (нар. 1888) з Аучендінні в Мідлотіані; Крістін померла в квітні 1913 р., незабаром після народження їхнього сина (народився 19 березня 1913 р.). Потім Мартін одружився на Кетрін Кінг (народилася 14 липня 1888) 25 січня 1917 року в Кенсінгтоні.

У 20-х роках минулого століття він мешкав у Pembroke Villas у Кенсінгтоні. У пізніші роки він був діабетиком.

Через нормування бензину на війні він повернувся до подорожі на велосипеді; 14 жовтня 1945 року він був збитий на наборі світлофорів на Глостер Роуд біля свого будинку, помер у віці 67 років у лікарні графства Кінгстон 21 жовтня 1945 року. Муніципальний район Мальден і Кумбе. Його похорон був о 15:00 в понеділок, 29 жовтня 1945 р., у св. Іоанна Хрестителя в Кінгстон-Вейлі. Його поховали на кладовищі Патні-Вейл.

Примітки 

Англійські інженери
Aston Martin